British Legion steht für:

 Royal British Legion (bis 1971 British Legion), eine britische Wohlfahrtsorganisation für Veteranen der Streitkräfte
 British Legion (Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg), ein während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges aus Loyalisten gebildeter militärischer Verband